Allsvenskan i ishockey 2001/2002 var den näst högsta divisionen för ishockey för säsongen 2001/2002. Allsvenskan skulle inledningsvis bestå av 24 lag, uppdelade i en nord- och en sydserie. Samtliga lag spelade 32 matcher vardera, och därefter gick de fyra främsta lagen i varje serie vidare till Superallsvenskan, medan de övriga spelade så kallade vårserier. De två främsta i varje vårserie gick vidare till playoffspel till Kvalserien. De två sämsta lagen i varje vårserie flyttades ner till .

Serien spelades enligt trepoängssystemet med max fem minuters övertid och straffläggning. Vunnen match under ordinarie ger alltså 3 poäng till vinnande laget, oavgjort en poäng till vardera laget och vinst i övertid eller på straffar ytterligare ett poäng till vinnaren utöver det poäng som gavs vid oavgjort.

Deltagande lag

Höstserier

Allsvenskan Norra
Lag 1–4: Kvalificerade för Superallsvenskan
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra
Lag 1–4: Kvalificerade för Superallsvenskan
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Superallsvenskan

Allsvenskan Norra vår
Lag 1–2: Kvalificerade för playoffspel
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan
Lag 7–8: Nedflyttade till Division I.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra vår
Lag 1–2: Kvalificerade för playoffspel
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan
Lag 7–8: Nedflyttade till Division I.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff
Playoff till kvalserien till Elitserien i ishockey 2002 spelades för att kvalificera lag till kvalserien 2002. Playoffspelet bestod av fyra lag från vårserierna samt lag 3 till 6 från Superallsvenskan. Varje lag från vårserierna mötte ett lag från Superallsvenskan i den första playoffomgången. Vinnarna från den första omgången möttes sedan i den andra playoffomgången, där de två vinnarna kvalificerade sig för Kvalserien.

Översikt

Playoff 1
Skellefteå–Mora

Björklöven–Hammarby

Tingsryd–Troja/Ljungby

Bofors–Arboga

Björklöven, Bofors, Skellefteå och Troja-Ljungby vidare till playoff 2.

Playoff 2
Bofors–Troja/Ljungby

Björklöven–Skellefteå

Björklöven och Bofors vidare till kvalserien.

Kvalserier

Kvalserien till Elitserien

Kvalserien till Allsvenskan norra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan norra 2002/2003
Lag 3–6 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2002/2003

Kvalserien till Allsvenskan södra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan södra 2002/2003
Lag 3–6 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2002/2003

Referenser

Sport i Sverige 2001
Sport i Sverige 2002
Ishockeysäsongen 2001/2002
2001